Оршанский гербовник (, ) — сборник родословных шляхты Оршанского повета Могилёвской губернии составленный в 1773—1776 и опубликованный в 1900 в составе 28-го тома ИЮМа («Историко-юридические материалы»). Опубликован также отдельным оттиском.
В состав гербовника вошло 119 фамилий шляхетских родов.

История создания 

После первого раздела Речи Посполитой по Высочайше утверждённому докладу белорусского генерал-губернатора Чернышёва от 13 сентября 1772 года шляхте было указано подать в губернские города списки с доказательствами своего дворянства. В специальном ордере о переписи населения генерал-губернатор разъяснил могилёвскому и псковскому губернаторам, что они должны приказать шляхте подать через земские суды в губернские канцелярии списки лиц всех дворянских семей, с подробным описанием происхождения родов, гербами, со всеми свидетельствами и документами.

После указа от 14 июня 1773 года шляхта должна была представить сведения о своём происхождении в Провинциальных земских судах.

Публикация 

План публикации гербовника был представлен на рассмотрение попечителя учебного округа в ноябре 1898 года. Архивариус Дмитрий Иванович Довгялло, занимавшийся составлением этого издания, придавал публикации гербовника особое значение:
 

«Что же касается гербовника Оршанского дворянства, то он представляет выдающийся по редкости экземпляр, так как в нём сохранились рисунки гербов каждой фамилии. В настоящую пору, когда в геральдической науке особенное внимание обращено на гербы, издание имеющегося в Витебском центральном архиве гербовника будет несомненно иметь громадную важность и значение. Текст гербовника имеет быть издан с рисунками гербов»

Перед публикацией гербовник составлял отдельную книгу в Витебском центральном архиве древних актовых книг. После объединения Витебского и Виленского архивов оригинальная книга была перевезена в Вильну. В настоящий момент местонахождения оригинала неизвестно.

Оршанский гербовник напечатан в составе 28-го тома «Историко-юридических материалов, извлечённых из актовых книг губерний Витебской и Могилёвской». Опубликован также отдельным оттиском.

Описание публикации 

Фамилии в опубликованном гербовнике расположены по польскому алфавиту (в оригинале хронологически), фамилии пронумерованы.

Клише гербов заказывались в мастерской художественно-издательского товарищества Федоровича в Варшаве, изготавливавшего таковые для гербовника Бонецкого. Поэтому использовались уже готовые клише. Часть гербов собственных белорусской шляхты была изготовлена специально для издания.

В описания гербов и опубликованных рисунках гербов существуют расхождения. Описания по номерам в публикации:

 11/11. Олехнович-Борейша. Герб назван «Радвич», в публикации размещен герб «Любич» (описание соответствует гербу «Любич»).
 14/15. Буйвид. Имеют герб собственный (изображение правильное). Герб ошибочно назван «Ратульд».
 38/23. Длуский. Имеют герб собственный (изображение правильное), четырёхчастный. герб некорректно назван «Наленч и другие»
 44/29, 54/30. Дыбовский. Две ветви одного рода назвали своими разные гербы.
 33/34. Грушецкие. В данной статье указана ссылка в Вики на российскую ветвь. В гербовнике же указана белорусская.
 64/57. Маковский. Имеют герб «Елита» с изменениями (изображение правильное), герб назван просто «Елита».
 80/74. Павлович. Имеют герб собственный (изображение правильное). Герб ошибочно назван «Приятель».
 83/76. Плонский. Имеют герб «Прус I», герб назван просто «Прус».
 89/77. Почина-Починский. Вероятно, их герб собственный, идентичный польскому «Настемпу» с изменениями. Напечатано ошибочное изображение, вариант герба «Настемп», несоответствующее описанию.
 103/96. Селянко. Имеют герб собственный (изображение правильное). Герб ошибочно назван «Сырокомля».
 20/106. Василевский. Имеют герб собственный (изображение правильное). Герб ошибочно назван «Остоя» с изменениями.
 22/109. Величко. Имеют герб собственный (изображение правильное). Герб ошибочно назван «Сырокомля» с изменениями.

Перечень оршанских шляхетских родов и их гербов

См. также 
 Гербовник Витебского дворянства

Ссылки 

 Herbarz Orszański, Witebsk 1900

Примечания

Литература 
 

Гербовники